Тимиря́зев — посёлок Задонского района Липецкой области. Центр Тимирязевского сельского поселения.

Стоит на федеральной автомагистрали «Дон».

С 1930-х годов здесь находилось одно из отделений совхоза имени Тимирязева. Посёлком Тимирязев стал в конце 1950-х годов. Чуть позднее в Тимирязеве разместили центр Тимирязевского сельского совета.

Население

См. также 
Поселок Тимирязевский Долгоруковского района

Примечания 

Населённые пункты Задонского района